Emmett kan verwijzen naar:

Plaatsen in Amerika
Emmett (Idaho)
Emmett (Kansas)
Emmett (Michigan)

Film/Televisie
Emmett (2019), Amerikaanse film uit 2019